Wesołowski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Wesolowski (* 1985), deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Bronisław Wesołowski (1870–1919), polnischer Arbeiterführer und Revolutionär
 Jacek Wesołowski (* 1943), polnischer multimedialer Konzeptkünstler, Kunst- und Literaturwissenschaftler
 Józef Wesołowski (1948–2015), polnischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat

 Stefan Wesołowski (1908–2009), polnischer Urologe
 Włodzimierz Józef Wesołowski (1929–2020), polnischer Soziologe und Politikwissenschaftler
 Zbigniew Jan Wesołowski (* 1957), polnischer Sinologe